Biocity bezeichnet:
Bio City Leipzig, einen Industrie- und Forschungskomplex in Leipzig
Biocity Münster, ein Artenschutzzentrum im Allwetterzoo im westfälischen Münster